Pshavi () es una pequeña región histórico-geográfica de Georgia, incluida en la actual región de Mtskheta-Mtianeti, en las estribaciones meridionales de las montañas del Gran Cáucaso junto al río Aragvi y la parte baja del río Iori. Sus habitantes (en georgiano, pshavlebi) tienen una historia, tradiciones y costumbres similares a los de otros grupos del noreste de Georgia, en particular a los montañeses de Khevsureti y en su mayoría son cristianos cortodoxos.  

El poeta georgiano Luk'a Razik'ashvili (1861-1915), más conocido por su seudónimo Vazha-Pshavela, nació en esta provincia, en el pueblo de Chargali.

Referencias
 Historia, cultura y tradición en Pshavi

Regiones históricas de Georgia
Región de Mtsjeta-Mtianeti